Roxie Hart (personage), personage uit de musical en films Chicago.
Roxie Hart (film), een Amerikaanse film uit 1942.